Суперкубок М'янми з футболу 2018  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 січня 2018 року між чемпіоном і володарем кубка М'янми клубом Шан Юнайтед та віце-чемпіоном клубом Янгон Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2018
М'янма
Січень 2018
2018 у м'янманському спорті